Кишково () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Кишково (Великопольское воеводство) — село в Гнезненском повяте Великопольского воеводства;
 Кишково (Западно-Поморское воеводство) — село в Кошалинском повяте Западно-Поморского воеводства;

Другое 
 Кишково (гмина) — гмина в Гнезненском повяте Великопольского воеводства.